Интернату́ра ( — внутренний) — первичная последипломная специализация выпускников медицинского вуза по одной из врачебных профессий, проводимая после сдачи государственных экзаменов, на базе лечебно-профилактических учреждений под наблюдением и руководством соответствующей кафедры вуза. Проходящих интернатуру называют интернами. Интернатура является составной частью обязательного полного медицинского образования. Окончившим интернатуру присваивается сертификат врача-специалиста и выдаётся диплом об окончании интернатуры.

Интернатура в России 
1 сентября 2016 года прием в образовательные и научные организации на обучение по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре прекратился. Таким образом, интернатура в РФ перестала существовать, начавшись в СССР с 1968/69 учебного года. Её альтернативами стали ординатура и профессиональная переподготовка.

Интернатура в кинематографе 
Сериалы:
 Интерны
 Скорая помощь
 Анатомия страсти

См. также 
 Клиническая ординатура

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Медицинское образование
Послевузовское профессиональное образование
Медицинские профессии
Медицина в России